Poe o poeano suele hacer referencia al escritor estadounidense Edgar Allan Poe. También alude a:

Cine
 Poe Dameron, personaje de ficción de la saga de películas Star Wars.

 Videojuego
 Poe, fantasmas de la saga de videojuegos de Zelda.
 Path of Exile, videojuego ARPG desarrollado por Grinding Gear Games.

 Geografía
 Municipio de Poe (condado de Ringgold, Iowa), municipio estadounidense.

 Botánica
 El nombre común de la planta Fascicularia bicolor.

 Informática
 PoE - Tecnología que incorpora la alimentación eléctrica en infraestructura de redes locales.